Ки́рпа

 Кирпа — короткий, плаский ніс.
 Кирпа — особа з таким носом; коротконосий, безносий.
 Кирпа — переносна назва смерті, безносого черепа.

Персоналії 
Кирпа — прізвище. Похідні — Кирпач, Кирпань тощо.
 Кирпа Галина Миколаївна (* 1950) — українська поетеса, прозаїк, перекладачка, літературна редакторка.
 Кирпа Микола Якович — доктор сільськогосподарських наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.

Див. також 
 аль-Афтас
 Кирпань
 Кирпач Олександр Юрійович
 Кірпа Георгій Миколайович

Примітки